George Hepburn kan syfta på:

* George Hepburn (död 1513), skotsk kyrkoman
 George Hepburn (1803–1883), nyzeeländsk politiker